I bitwa o Trypolis
 II bitwa o Trypolis